Eutiner See ist der Name folgender Seen bei Eutin in Schleswig-Holstein:

 Großer Eutiner See 
 Kleiner Eutiner See